Rheinallee 22 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Rheinallee 22 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Godesberg-Villenviertel
 Rheinallee 22 (Boppard) (auch Alumnat St. Michael)